Ашурбеков — фамилия. Имеет женскую форму Ашурбекова.

Известные носители 
 Ашурбековы — азербайджанский род.
 Ашурбеков, Аждар-бек (1858—1923) — бакинский нефтепромышленник и меценат, представитель азербайджанского рода Ашурбековых.
 Ашурбеков, Иса-бек (1878—1938) — бакинский нефтепромышленник и меценат.
 Ашурбеков, Эрик Магомедсалимович (род. 1973) — российский футболист.

Ашурбекова 
 Ашурбекова, Набат ханум (1795—1912) — азербайджанская нефтепромышленник и меценат.